Pluchet est un nom de famille, porté notamment par :
 Alain Pluchet, 1930-2020, cultivateur et homme politique français, fils de Bernard Pluchet ;
 Bernard Pluchet, 1903-1981, cultivateur dans l'Eure et homme politique français, père d'Alain Pluchet, descendant de Vincent Pluchet ;
 Kristina Pluchet, née en 1973, femme politique française, nièce par alliance d'Alain Pluchet ;
 Vincent Charlemagne Pluchet, 1774-1837, cultivateur, et maire de Trappes, inventeur en 1829 de la charrue qui porte son nom.